TAC nebo tac může být:

 tac – varianta unixového nástroje cat

Podobné 
 Tác